Franz Ferdinand — дебютный студийный альбом шотландской группы Franz Ferdinand, релиз которого состоялся 9 февраля 2004 года. Диск занял третье место в британском чарте альбомов; за него группа была удостоена нескольких престижных музыкальных премий, в том числе Mercury Music Prize. С тех пор он разошёлся тиражом 3,6 миллиона копий.

Список композиций 
Авторы всех песен — Алекс Капранос и Ник Маккарти; вокал — Алекс Капранос, если не указано иное.

 «Jacqueline» (Алекс Капранос, Ник Маккарти, ) — 3:49
 «Tell Her Tonight» — 2:17
 Вокал — Ник Маккарти.
 «Take Me Out» — 3:57
 «The Dark of the Matinée» (Алекс Капранос, Ник Маккарти, ) — 4:03
 «Auf Achse» — 4:19
 «Cheating on You» — 2:36
 «This Fire» — 4:14
 «Darts of Pleasure» — 2:59
 «Michael» — 3:21
 «Come on Home» — 3:46
 «40'» — 3:25

Участники записи 
 Алекс Капранос — вокал, гитара
 Ник Маккарти — ритм-гитара, клавишные, бэк-вокал
  (Robert Hardy) — бас-гитара
 Пол Томсон (Paul Thomson) — ударные, бэк-вокал
 Энди Ноулз (Andy Knowles) — ударные, клавишные, гитара (только на концертах)

Примечания 

Дебютные альбомы 2004 года
Альбомы Franz Ferdinand
Альбомы Domino Records
Альбомы Epic Records
Альбомы — лауреаты премии Mercury Prize